Jose ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 A. C. Jose (1937–2016), indischer Politiker
 Graeme Jose, (1951–1973), australischer Radrennfahrer
 Jimmy Jose (1881–1963), britischer Rugbyspieler 
 Jose ben Chalafta, Tannait des 2. nachchristlichen Jahrhunderts
 Jose ben Zimra, Amoräer der ersten Generation in Palästina
 Jacinto Agcaoili Jose (* 1950), philippinischer Geistlicher, Bischof von Urdaneta
 Joachim Jose (* 1961), deutscher Chemiker
 Maria José de Lancastre de Melo Sampaio (* 1946), portugiesische Literaturwissenschaftlerin und Herausgeberin
 Sini Jose (* 1987), indische Sprinterin

José steht für:
 José, ein Vorname
 José (Mondkrater), ein kleiner Mondkrater
 José (Schach), ein Computerprogramm
 (1423) Jose, ein Asteroid

Siehe auch:
 San José